Wacken ist:
 eine Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein, siehe Wacken
 ein Metal-Festival, siehe Wacken Open Air
 ein Stadtteil von Straßburg
 ein Felsenzug im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz, siehe dazu Herler Wacken
 ein Gestein, Wacken (Rollstein)

Wacken ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaus von Wacken (1736–1834), österreichischer Beamter